«Порновойны» () — хардкорный порнофильм Кови, снятый на студии «Private Media Group» в 2006 году. Состоит из трёх отдельных частей, каждая из которых длится около 140 минут. Фильм в урезанном виде был показан в России. Все части были показаны на канале «Русская ночь». Является порнографической пародией на киноэпопею «Звёздные войны». Съёмки фильма проходили в Будапеште.

Сюжет 
В галактике настали тёмные времена. Войны идут повсюду. Джедаи, воюющие на стороне добра, почти исчезли. Чёрные силы держат галактику в своём железном кулаке. Единственная надежда осталась на последних джедаев. Но они должны сохранять секретность, так как враги со всей галактики идут по их следу. Обе стороны ждут подходящего момента для нанесения удара.

Сексуальные сцены 
Private Gold 81: Porn Wars 1

 Сандра Паркер — Антонио Росс
 Миа Даймонд — Хорст Барон
 Лиз Хоней — Никки Райдер — Дрифтер
 Тера Бонд — Лауро Джиотто
 Миа Даймонд — Виктория Свингер
 Тера Бонд — Виктория Свингер — Антонио Росс — Хорст Барон

Private Gold 83: Porn Wars 2

 Liz Honey — Tiffany Rousso — Csoky
 Vanessa Hill — Victoria Swinger
 Tera Bond — Хорст Барон
 Barbara Summer — Csoky
 Sabrina Rose — Vanessa Hill — Csoky
 Barbara Summer — Tera Bond — Victoria Swinger — Antonio Ross — Lauro Giotto

Private Gold 84: Porn Wars 3

 Tera Bond — Csoky
 Claudia Ferrari — Antonio Ross
 Tera Bond — Vanessa Hill
 Barbara Summer — Vanessa Hill — Antonio Ross
 Victoria Swinger — Lauro Giotto
 Angelina Crow — Roxy Panther — Хорст Барон — Lauro Giotto

Награды 
 XRCO Award 2006 — Best Comedy or Parody (номинация)
 AVN Award 2007 — Best Foreign Feature.

См. также 
 Звездные Войны: XXX Пародия

Примечания

Ссылки 
 Private Gold 81: Porn Wars 1 (2006) 
 Private Gold 83: Porn Wars 2 (2006) 
 Private Gold 84: Porn Wars 3 (2006)

Рецензии 
 Antonio Ross. Porn Wars 
 Angelina Crow. Porn Wars 2 
 Antonio Ross. Porn Wars 3 

Порнографические фильмы Испании
Порнографические фильмы 2000-х годов
Пародии на «Звёздные войны»
Фильмы Испании 2006 года